SATS har flere betydninger:
 SATS (fitnesskæde)
 Small Aircraft Transportation System